Placa  é uma porção da litosfera limitada por zonas de convergência, zonas de subducção e zonas conservativas. Segundo a teoria da tectônica de placas, as placas tectônicas são criadas nas zonas de divergência, ou "zonas de rifte", e são consumidas em zonas de subducção. É nas zonas de fronteira entre placas que se regista a grande maioria dos terremotos e erupções vulcânicas. São reconhecidas 55 placas tectônicas, 15 principais e 40 menores.

Limites das placas tectônicas 
Existem três tipos principais de limites entre as placas tectónicas: convergentes, divergentes e transformantes.

Limites convergentes 

São, de modo geral, zonas de subducção, onde as placas se encontram e explodem. Uma delas mergulha por debaixo da outra (sempre a mais densa) e regressa à astenosfera. Existem três tipos de convergência:
 Convergência crosta oceânica-crosta continental
Quando isso acontece, normalmente formam-se fossas abissais. Um exemplo é a fossa Peru-Chile, onde a placa de Nazca mergulha sob a placa Sul-americana. A zona de convergência entre uma placa oceânica e uma placa continental é chamada de margem continental ativa. Isto acontece porque a crosta oceânica é mais densa que a crosta continental, deste modo imerge.
 Convergência crosta oceânica-crosta oceânica
Nesses casos, formam-se arcos vulcânicos, como nas ilhas Marianas (placa do Pacífico e placa das Filipinas).
 Convergência crosta continental-crosta continental
Nestes casos é muito difícil que uma placa mergulhe sobre a outra por causa da densidade de alguns elementos. Às vezes uma placa sobrepõe-se sobre a outra, num movimento de obducção. Pode ocorrer também a colisão entre as placas e a formação de cadeias de montanhas. O exemplo mais conhecido é o choque da placa Euro-Asiática com a indiana, que deu origem à cadeia dos Himalaias.

Limites divergentes 

Também chamados cristas em expansão ou margens construtivas, porque nesses limites está sendo aumentada a crosta oceânica, a partir de magma vindo do manto, causando o afastamento das placas tectônicas. São exemplos de formações de limites divergentes as cordilheiras submarinas meso-oceânicas.

Movimento das placas 
O movimento pode ser observado e medido usando sistemas GPS, e as bordas das placas podem ser detectadas. Essas placas se movem em relação uma à outra. Terremotos e vulcões são os resultados desse movimento de placas. Existem vários mecanismos que os cientistas desenvolveram com base nas observações das placas e em uma compreensão mais profunda das camadas internas da Terra. Esses mecanismos operam em diferentes pontos da Terra e podem muito bem se complementar, ajudando cada um a mover a placa à sua maneira.

Convecção térmica 
Os cientistas acreditam que uma das principais forças por trás do movimento da placa é a convecção térmica. Convecção térmica é quando o calor do núcleo da Terra é transferido para a superfície da Terra pelo manto. A convecção térmica funciona muito como uma panela de água fervente. No entanto, um estudo de 2019 concluiu que é principalmente a superfície da Terra que impulsiona o manto. Os pesquisadores, baseado em modelos globais de convecção esférica tridimensional do manto, descobriram que dois terços da superfície da Terra se movem mais rápido que o manto subjacente; em outras palavras, é a superfície que arrasta o interior, enquanto os papéis são revertidos para o terço restante. Esse equilíbrio geral de forças muda com o tempo geológico, normalmente durante um ciclo supercontinental. Este último é arrastado principalmente por movimentos profundos no manto durante as fases de construção de um supercontinente.

Lista das principais placas tectônicas

Placas principais 

 Placa Africana
 Placa da Antártida
 Placa Arábica
 Placa Australiana
 Placa das Caraíbas
 Placa de Cocos
 Placa Euroasiática
 Placa das Filipinas
 Placa Indiana
 Placa Juan de Fuca
 Placa de Nazca
 Placa Norte-americana
 Placa do Pacífico
 Placa de Scotia
 Placa Sul-americana

Placas menores 

 Placa da Anatólia
 Placa do Altiplano
 Placa de Amur
 Placa dos Andes Norte
 Placa da Birmânia
 Placa de Bismarck Norte
 Placa de Bismarck Sul
 Placa da Carolina
 Placa de Doberai
 Placa Futuna
 Placa das Galápagos
 Placa de Gorda
 Placa Helênica
 Placa Iraniana
 Placa Juan Fernandez
 Placa de Kermadec
 Placa Manus
 Placa Maoke
 Placa das Marianas
 Placa do Mar de Banda
 Placa do Mar Egeu
 Placa do Mar das Molucas
 Placa do Mar de Salomão
 Placa das Novas Hébridas
 Placa de Niuafo'ou
 Placa de Okhotsk
 Placa de Okinawa
 Placa do Panamá
 Placa de Páscoa
 Placa do Recife de Balmoral
 Placa do Recife de Conway
 Placa de Rivera
 Placa das Sandwich
 Placa das Shetland
 Placa da Somália
 Placa de Sunda
 Placa de Timor
 Placa de Tonga
 Placa de Woodlark
 Placa do Yangtzé

Placas no interior de orógenos 
Alguns modelos identificam mais algumas placas menores no interior de orógenos actuais:

 Placa Apuliana ou Adriática
 Placa Explorer
 Placa de Gorda

Placas antigas 

 Placa de Aluk
 Placa Báltica
 Placa de Bellingshausen
 Placa de Charcot
 Placa da Ciméria
 Placa Farallon
 Placa Insular
 Placa Intermontana
 Placa de Izanagi
 Placa de Kula
 Placa de Lhasa
 Placa de Moa

Ver também 
 Deriva continental
 Dorsal meso-oceânica
 Tectônica de placas
 Força motriz do movimento de placas

Bibliografia 
 Fernando Fláfio Marques de Almeida. Ciência hoje, São Paulo, Sociedade brasileira para o progresso da Ciência-SBPC, Abril, 2002, v.31,n.181.p. 75-77

Ligações externas